Луців — українське прізвище.

 Луців Андрій Зенонович (1978—2017) — боєць Української Добровольчої Армії; учасник російсько-української війни.
 Луців Василь-Орест Миколайович (1920—2005) — професор-славіст, вчений, меценат, голова об'єднання українських педагогів Канади
 Луців Володимир Гаврилович (1929) — бандурист, концертний співак-тенор, виконавець дум та автор статей про бандуру
 Луців Володимир Степанович (1918—1949) — діяч ОУН
 Луців Григорій Іванович (1945) — хормейстер, відмінник освіти та заслужений працівник культури України
 Луців Лука (1895—1984) — вояк УСС і УГА, доктор філософії, член НТШ, український журналіст, літературознавець, літературний критик.
 Луців Микола Васильович (1933—2010) — діяч антирадянського підпілля на Західній Україні, репресований, політв'язень. Почесний громадянин Мукачевого (2002).
 Луців Михайло (1899—1965) — один з перших українських галицьких поселенців у Канаді.
 Луців Сергій Олександрович (1982—2022) — солдат Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Луців Юрій Олексійович — симфонічний і оперний диригент, Шевченківський лауреат.

українські прізвища
Прізвища на -ів